Als Kabinett Kompatscher werden folgende Landesregierungen und Regionalregierungen unter Arno Kompatscher (SVP) bezeichnet: 

 Kabinett Kompatscher I, von 2014 bis 2019
 Kabinett Kompatscher II, ab 2019
 Kabinett Kompatscher I (Trentino-Südtirol), von 2016 bis 2019
 Kabinett Kompatscher II (Trentino-Südtirol), ab 2019